, film japonais de Kenji Mizoguchi sorti en 1948 ;
 Femmes de la nuit (Spiando Marina), film italien de Sergio Martino sorti en 1992.

Voir aussi 
 Femmes dans la nuit (Women in the Night), film américain de William Rowland sorti en 1948.